The Knockout peut être :
 The Knockout (Charlot et Fatty dans le ring), un film de 1914 réalisé par Charles Avery
 The Knockout, un film de 1915 réalisé par Milton J. Fahrney
 The Knockout, un film de 1918 réalisé par Eddie Lyons et Lee Moran
 The Knockout, un court-métrage de 1921 réalisé par Marcel Perez
 The Knockout, un film de 1923 réalisé par Alexander Butler
 The Knockout, un film de 1925 réalisé par Lambert Hillyer
 The Knockout, un film de 1930 réalisé par Albert H. Kelley
 The Knockout, un film de 1932 réalisé par Lloyd French et Robert A. McGowan